Deutscher Volksrat steht für

 Deutscher Volksrat#Erster Deutscher Volksrat, Scheinparlament zur Vorbereitung einer DDR-Verfassung 1948
 Deutscher Volksrat#Zweiter Deutscher Volksrat, Scheinparlament, wandelte sich 1949 zur provisorischen Volkskammer der DDR
 Deutscher Volksrat für Siebenbürgen, Organisation der deutschen Minderheit in Siebenbürgen in der Zwischenkriegszeit, siehe Deutsche Partei (Rumänien)#Siebenbürgen
 Deutscher Volksrat für die Bukowina, Organisation der deutschen Minderheit in der Bukowina in der Zwischenkriegszeit, siehe Deutsche Partei (Rumänien)#Bukowina
 Deutscher Volksrat für Bessarabien, Organisation der deutschen Minderheit in Bessarabien in der Zwischenkriegszeit, siehe Deutsche Partei (Rumänien)#Bessarabien
 Deutscher Volksrat (Posen), entstand nach dem Ersten Weltkrieg in der preußischen Provinz Posen